Wereldkampioenschap hockey mannen, het wereldkampioenschap voor mannen
 Wereldkampioenschap hockey vrouwen, het wereldkampioenschap voor vrouwen